В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 6–4, 1–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)
 Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Трейсі Остін (переможниця)
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Керрі Рід (1-ше коло)
 Грір Стівенс (1-ше коло)
 Івонн Гулагонг (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Italian Open (теніс)